sport
 pianka – ubiór ochraniający przed utratą ciepła w czasie uprawiania sportów wodnych;

 sztuka kulinarna
 pianka (deser piankowy, pianka deserowa) – słodki, spieniony deser, w handlu dostępny również w formie sproszkowanego, żelującego koncentratu;
 marshmallow – rodzaj słodyczy w formie pianek wytwarzanych z cukru (syropu kukurydzianego), żelatyny i wody
 ptasie mleczko – produkt cukierniczy w postaci mlecznych pianek o łagodnym smaku

Zobacz też

Przypisy